Ефект заміщення
 Реакції заміщення
 Заміщення (мінералогія)
 Заміщення (хімія)